«Азиатская Русь» — общественная газета либерального направления, издававшаяся в Чите в 1905—1906 гг.

История 
Газета издавалась в период с 16 ноября 1905 года по 21 января 1906 года. Печаталась в собственной типографии тиражом до 4 тысяч экземпляров. Вышло 40 номеров. Редактором газеты был Николай Карамышев.

21 января 1906 года вместе с газетами «Забайкальский рабочий» и «Забайкалье» закрыта, а Николай Карамышев через три месяца был приговорён к одному году пребывания в крепости.

Газета в основном публиковала материалы о революции 1905 года. Публиковались и художественные произведения — стихотворения и проза.

В газете печатались Фёдор Гладков, Н. А. Успенский, Владимир Марченко и другие.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Стрюченко И. Г. Печать Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1895—1907). — Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 1982. — С. 229.

Газеты по алфавиту
Газеты Российской империи
Газеты на русском языке
Газеты Читы